Kungliga slottet kan syfta på
Kungliga slottet – en slottsbyggnad i Stockholm påbörjad 1697, se Stockholms slott
Tre Kronor (byggnad) – det historiska Stockholms slott –1697
Kungliga slottet i Amsterdam
Kungliga slottet i Aranjuez
Kungliga slottet, Oslo
Kungliga slottet i Warszawa
Wrocławs kungliga slott

Se även
Kungliga slott i Sverige